Mouktélé peut désigner :
 les Mouktélé, une population du Cameroun
 le mouktélé, une langue tchadique